John Maloney est un nom pouvant désigner

 (1856-1908), joueur américain de baseball
 (1896-1978), architecte amnéricain
 (mort en 1918), homme politique américain en Alaska
John William Maloney (1883-1954), homme politique canadien du Nouveau-Brunswick
 (1918-2001), homme politique canadien de l'Île-du-Prince-Édouard
 (1932-2004), boxeur olympique britannique
John David Maloney (né en 1945), homme politique canadien en Ontario

Voir aussi
 (né en 1985), joueur anglais de football

Maloney, John